

Aziende
 Bombardier Inc. – azienda canadese di ingegneria
 Bombardier Aerospace – divisione aeronautica
 Bombardier Transportation – divisione ferroviaria
 Bombardier Recreational Products – azienda di veicoli da trasporto su neve, già parte di Bombardier Inc. fino al 2003

Persone 
 Charles Bombardier (*1974) – industrial designer e imprenditore canadese
 Joseph-Armand Bombardier (1907-1964) – inventore e imprenditore canadese fondatore della Bombardier Inc.
 Denise Bombardier (*1941) – giornalista canadese
 Jean-Michel Bombardier (*1970) – skater canadese
 Bombardier Billy Wells – pugile inglese

Altro 
 Coleottero Bombardier – insetto della famiglia dei Carabidae
 Bombardier – grado militare
 19º stormo bombardieri (Bombardier) – film del 1943 diretto da Richard Wallace e Lambert Hillyer
 Bombardier B-12 – veicolo da trasporto truppe